Laserpitium resinosum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jan Svatopluk Presl. Laserpitium resinosum ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
resinosum